Catumbela kan syfta på följande platser:

Angola 

 Catumbela (flod), 
 Catumbela (ort), Benguela, 
 Catumbela (kommun), Benguela, 

Robotskapade Angolaförgreningar